Tiago Ferreira peut désigner :
 Tiago Ferreira, footballeur portugais ;
 Tiago Emanuel Ferreira, footballeur portugais.
 Tiago Ferreira, VTTiste portugais.